Dürrach ist ein Gewässername:

 Dürrach (Isar), rechter Zufluss der Isar im Sylvensteinspeicher im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; Ursprung in Tirol
 Dürrach (Leiblach), rechter Zufluss der Leiblach bei Muthen, Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Siehe auch:
 Durrach
 Dürrbach